Национальный чемпионат Эквадора по футболу Примера Дивисьон 1973 () — 15-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Группа вылета

Финальная восьмёрка

Общая таблица

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1973
Эквадор
1973 год в Эквадоре